Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude — видеоигра серии Leisure Suit Larry в жанре квест, изданная компанией Sierra Entertainment осенью  года для персональных компьютеров под управлением Windows для консолей Xbox и PlayStation 2 и для мобильных телефонов под управлением J2ME. 1 сентября 2005 года компанией «Софт Клаб» была выпущена локализованная на русский язык версия игры под названием «Похождения Ларри: Кончить с отличием».

Главным героем игры является племянник Ларри Лафера — Ларри Лавидж.

Игровой процесс 
Ларри перемещается по Колледжу, взаимодействует со студентами и персоналом, ищет различные знаки (токены) и фотографирует девушек (для последующей продажи фотографий коллекционерам). Основной сюжет разбивается на игровые сценки, которые начинаются при беседе с каким-либо персонажем. К примеру, «разговор с девушкой» поднимает её симпатию к игроку, «бросание монет в стакан» может увеличить количество денег у главного героя.

Другие игровые сценки 
 Разговор: игрок управляет сперматозоидом, плывущем навстречу зелёным значкам (слова, которые нравятся девушке) и красным (слова девушке не нравятся).
 Танцы: для успешного исполнения танца игрок должен вовремя нажимать на соответствующую клавишу.
 Трамплин: требуется вовремя нажать клавишу для удачного прыжка с трамплина.
 Раздавать и ловить: раздача и ловля листовок.
 Монетка в стакане: игроки по очереди бросают в стакан монетки, после промаха выпивается спиртное.
 Бежать и не быть пойманным: игрок убегает (иногда голым) от людей (охранников) и не должен быть пойман.

Девушки в игре 
Девушки, с которыми встречается Ларри.

Салли Мэй — родилась и жила в селе, приехала поступать в университет, имеет характерный сельской акцент.

Иона — застенчивая и робкая, внучка декана университета, любит книги.

Анна-Лиза — итальянка, резкая и дерзкая, может нецензурно выражаться.

Херриет — состоит в группе духового оркестра команды по американскому футболу.

Люба — алкоголичка и девушка лёгкого поведения.

Жанна — имеет русский акцент и иногда говорит про Россию.

Шарлотта — защитница животных.

Сьюзи — байкер и садомазохистка, любит рок-музыку.

Барбара Джо — чирлидер.

Тилли — бизнеследи.

Версии и выпуски 
Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude была выпущена в двух изданиях — стандартном и Uncut & Uncensored: в последнем все баннеры с цензурой были убраны. Такое решение позволило благоприятно повлиять на продажи игры, поскольку в Северной Америке издание Uncut & Uncensored получило рейтинг «Только для взрослых» по оценке ESRB, что существенно ограничило её распространение в розничной торговле.

Локализацией игры занималась компания «Софт Клаб» — переводу на русский язык подверглись как текст, так и озвучивание; локализации подверглась версия Uncut & Uncensored, будучи выпущенной под названием «Похождения Ларри: Кончить с отличием».

18 декабря 2017 года Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude вышла в Steam.

Оценки и мнения 

Игра получила разносторонние отзывы от критиков. На сайтах GameRankings и Metacritic средняя оценка составляет 63,58% и 62/100 для версии на Xbox, 63,37% и 60/100 — на PlayStation 2, 61,35% и 59/100 — на ПК. Некоторым рецензентам понравились юмор, визуальный стиль и озвучивание, другие же были разочарованы скучным геймплеем и долгими загрузками и посчитали, что Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude стала излишне вульгарной, потеряв былое очарование серии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры, разработанные High Voltage Software
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры серии Leisure Suit Larry
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для мобильных телефонов
Игры для J2ME